JJA steht als Abkürzung für

 Jazz Journalists Association, eine Vereinigung von Medienvertretern zum Thema Jazz
 Jeju Air, eine südkoreanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

JJA